Bollekens (Hoogstraten), een gebiedje ten westen van Meerle
 Jero (vliegtuigfabrikant), een dochteronderneming van de Belgische firma Bollekens